Красный неон, или кардинальская тетра () — вид тропических пресноводных лучепёрых рыб из семейства харациновых отряда харацинообразных. Одна из самых популярных и красивых аквариумных рыб.

Видовой эпитет дан в честь американского ихтиолога .

Описание 
Длина тела самок до 5 см, самцов до 2,5—3,0 см. Спинка оливково-бежевая, от глаз к жировому плавнику проходит отсвечивающая неоновым светом ярко-голубая полоса, ниже широкая ярко-красная полоса, брюшко беловатое. Самки полнее самцов, край анального плавника у них вогнут.

Ареал и места обитания 
Распространен в водоёмах Южной Америки: в бассейнах рек Ориноко и Риу-Негру. Населяет заросшие водяной растительностью стоячие мелководья. Обитает в воде с температурой +23…+27 °C, pH 4,0—6,0 и жёсткостью 5—12 °dH. Пелагическая немигрирующая стайная рыба.

Питание 
Питается мелкими червями и ракообразными.

Аквариумное содержание 
В аквариумах красных неонов содержат стайками от 5 особей при температуре воды +24…+27 °C, pH 5,5—6,2 и жёсткостью 1—3 °dH. Для разведения используют аквариумы-нерестовики размером 30 × 25 × 25 см. Плодовитость до 400 икринок. Инкубация в зависимости от температуры воды длится 22—30 часов, личинки начинают плавать через 3—4 дня.

Фото

Примечания

Литература 
 Аксельрод Г. Р., Вордеруинклер У. Энциклопедия аквариумиста / пер. с англ. Саломе А. С., под ред. д. б. н. Черняева Ж. А. — М.: Колос, 1993.
 Мир тропических рыб / под ред. Смирнова Н. К., Плотникова Е. В., Фролова И. А.; гл. ред. д. б. н. Черняева Ж. А. — М.: Колос, 1993. — С. 55. — ISBN 5-10-003033-X
 Кочетов А. М. Декоративное рыбоводство. — М.: Просвещение, 1991. — 384 с. — ISBN 5-09-001433-7
 Lima, F. C. T., L. R. Malabarba, P. A. Buckup, J. F. Pezzi da Silva, R. P. Vari, A. Harold, R. Benine, O. T. Oyakawa, C. S. Pavanelli, N. A. Menezes, C. A. S. Lucena, M. C. S. L. Malabarba, Z. M. S. Lucena, R. E. Reis, F. Langeani, L. Cassati and V. A. Bertaco. 2003. Genera Incertae Sedis in Characidae. p. 106—168. In: R. E. Reis, S. O. Kullander and C. J. Ferraris, Jr. (eds.). Checklist of the Freshwater Fishes of South and Central America. Porto Alegre: EDIPUCRS, Brasil.

Ссылки 
 
 Сергей Кочетов: «Dr. Herbert R. Axelrod. Красный неон был назван его именем.»

Харациновые
Рыбы Южной Америки
Животные, описанные в 1956 году
Аквариумные рыбы
Аксельрод, Герберт